Cunctando regitur mundus – locuzione latina
 Fiat iustitia et pereat mundus – motto di Ferdinando I d'Asburgo
 Mundus – ambiente di un videogioco appartenente alla saga principale The Elder Scrolls: Arena
 Mundus Cereris – fossa posta nel santuario di Cerere e consacrata ai Mani, legata all'antica religione romana
 Sala Mundus Muliebris – sala del museo civico archeologico di Pomezia
 Sic Mundus Creatus Est – episodio della serie televisiva Dark
 Unus mundus – frase latina

Pagine correlate 
 Mundus Subterraneus